Just Like You (canção)
Just Like You (álbum de Falling In Reverse)
Just Like You (álbum de Keyshia Cole)

Desambiguação